Kumah ist der Familienname folgender Personen:

 Ablade Kumah (* 1970), ghanaischer Fußballspieler
 Simon Wellington Kumah (1918–2015) ghanaischer Diplomat und Sprachdozent